Nesta lista dos pilotos do Campeonato Mundial de Rali, contém todos os pilotos que já competiram no Campeonato Mundial de Rali. Os pilotos na ativa (listados em negrito na tabela) são aqueles que já competiram no WRC dentro dos últimos doze meses.

Pilotos na ativa por nome

Todos os pilotos por nome

Pilotos de rali conhecidos fora do WRC 
  Erik Carlsson
  Stéphane Peterhansel

Ver também 
 

Cmr Pilotos
Campeonato Mundial de Rali